Le crime passionnel désigne un meurtre ou une tentative de meurtre dont le mobile est la passion ou la jalousie amoureuse :

 Crime passionnel (), film américain d'Otto Preminger, sorti en 1945 ;
 Crime passionnel, téléfilm de Bill Norton diffusé en 1999.
 Crime passionnel (), téléfilm de , diffusé de 2003.